Polycyclus är ett släkte av svampar. Polycyclus ingår i familjen Parmulariaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polycyclus